Выжиск () — гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Пилский повят, Великопольское воеводство. Население — 14 155 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Аугусцин
 Бонково
 Домбки
 Добжинево
 Фальмерово
 Глесно
 Громадно
 Каролево
 Верново
 Константыново
 Коштово
 Косцежин-Вельки
 Млоткувко
 Осек-над-Нотечён
 Поляново
 Руда
 Женшково
 Выжиск-Скарбовы
 Жулавка

Прочие поселения 
 Анусин
 Багдад
 Глещонек
 Клявек
 Коморово
 Марынка
 Маслово
 Нове-Белявы
 Острувек
 Полиново
 Прач
 Вычёнг
 Выдмухово
 Зелёна-Гура
 Желязно

Соседние гмины 
 Гмина Бялосливе
 Гмина Голаньч
 Гмина Кцыня
 Гмина Лобженица
 Гмина Садки
 Гмина Шамоцин
 Гмина Высока

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства